Holospira cockerelli är en snäckart som beskrevs av Dall 1897. Holospira cockerelli ingår i släktet Holospira och familjen Urocoptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
cockerelli